Околия Малък Самоков () е околия, разположена в североизточната част на вилает Лозенград, Турция, до границата с България. Общата му площ е 975 км2. Според оценки на Статистическия институт на Турция през 2018 г. населението на околията е 9093 души. Административен център е град Малък Самоков.

Общини 
Околията се поделя на 2 общини:
 Малък Самоков
 Инеада

Населени места 
Околията се състои от 17 населени места – 2 града и 15 села.

 Градове

 Малък Самоков (Demirköy)
 Инеада (İğneada)

 Села

 Блаца (Sislioba)
 Велика (Balaban)
 Камилите (Yiğitbaşı)
 Керациново (Boztaş)
 Корфу колиби (Avcılar)
 Лиманкьой (Limanköy)
 Мегалово (Yeşilce)
 Мъглавит (Gökyaka)
 Паспалово (Armutveren)
 Сарпач (Sarpdere)
 Свети Стефан (Beğendik)
 Сиврилер (Sivriler)
 Теменлъг (İncesırt)
 Хамдибей (Hamdibey)
 Цикнихор (Karacadağ)

Население 
Численост на населението в околията през годините, според оценки на Статистическия институт на Турция, по населени места:

Източници

Външни препратки